Urbana je lahko:

Urbana, Illinois, ZDA
Urbana, Ohio, ZDA
Urbana, občina v pokrajini Padova, Italija
Urbana (plačilna kartica) v Ljubljani